Holpijp (plant), een plant uit de paardenstaartenfamilie met een holle steel.
 Holpijp (orgel)  Een orgelregister.
 Holpijp (gereedschap) Gereedschap om ergens een rond gat in te slaan.